The Adventurer steht für:

 The Adventurer (Literaturzeitschrift), britische Literaturzeitschrift
 The Adventurer, Originaltitel von Der Abenteurer, US-amerikanischer Film von Charles Chaplin (1917)
 The Adventurer (1920), US-amerikanischer Film von J. Gordon Edwards
 The Adventurer (1928), US-amerikanischer Film von Viktor Tourjansky und W. S. Van Dyke
 The Adventurer, Originaltitel von Gene Bradley in geheimer Mission, britische Fernsehserie aus den Jahren 1972 bis 1973